Айпара () — село в Алакольском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Ушбулакского сельского округа. Код КАТО — 193473200.

Население 
В 1999 году население села составляло 245 человек (126 мужчин и 119 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 157 человек (82 мужчины и 75 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алакольского района